Bent Tree ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bent Tree (Alabama), im Blount County
 Bent Tree (Florida), im Hillsborough County
 Bent Tree (North Carolina), im Henderson County
 Bent Tree (South Carolina), im Oconee County
 Bent Tree (Tennessee), im Blount County
 Bent Tree Acres, im Bradley County, Tennessee
 Bent Tree Estates, im Hillsborough County, Florida
 Bent Tree Place, im Hillsborough County, Florida
 Bent Tree Plantation, im Lowndes County, Mississippi

Sonstiges:
 Bent Tree Lake, See im Yukon-Koyukuk, Alaska
 Bent Tree Park, Park im Miami-Dade County, Florida